Ženská dvouhra Shenzhen Open 2018 probíhal v úvodní lednový týden roku 2018. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla česká tenistka Kateřina Siniaková.

Vítězkou se stala rumunská 26letá světová jednička Simona Halepová, jež ve finále přesunutém pro vytrvalý déšť do haly zdolala českou turnajovou šestku Kateřinu Siniakovou po třísetovém průběhu 6–1, 2–6 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý na Shenzhen Open. Jako první světová jednička od titulu Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2016 dokázala Halepová zvítězit na turnaji WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2018